Francisco Blanco puede hacer referencia a:
 Francisco Blanco (misionero) (1570-1597), franciscano martirizado en Japón.
 Francisco Blanco García (1864-1903), escritor y agustino español.
 Francisco Blanco Nájera (1889-1952), obispo español.
 Francisco Blanco Pedraza (-1975), militar español.
 Francisco Blanco Ángel (1969-), político español.
 Francisco Blanco Alonso (1988-), jugador de rugby español.